Conserva ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Conserva (* 1974), chilenisch-italienisches Mannequin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin
 Fagner Conserva Lemos (* 1989), brasilianischer Fußballspieler

Conserva (lateinisch) oder Conserve steht ursprünglich für:
 mit Honig oder Zucker haltbar gemachtes Arzneimittel, siehe Lebensmittelkonservierung

Siehe auch:
 Konserve